Mallerenga funesta (Parus) (Parus cinereus) espècie ubicada al sud d'Àsia.
 Mallerenga funesta (Melaniparus) (Melaniparus funereus) espècie ubicada a l'África Central i Occidental.